Operacija Una je bio naziv vojne operacije u kojoj je Hrvatska vojska sa teritorije Republike Hrvatske napala 3 zapadnokrajiške opštine Republike Srpske (Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica). Operacija je počela 18. septembra 1995, a završila se već idućeg dana (19. septembra) teškim porazom Hrvatske vojske.

Cilj akcije je bio zauzimanje Prijedora i okupacija cele teritorije istočno od puta Gradiška - Prijedor. Akciju Una je sa juga, mesec dana kasnije, pratila kombinovana akcija Hrvatske vojske, HVO-a i 5. korpusa (većinski muslimanske) Armije RBiH pod nazivom Južni potez.

Zbog agresije Hrvatske na Republiku Srpsku i teškog poraza, u hrvatskoj javnosti se veoma malo zna o ovoj neuspešnoj operaciji.

Plan i poraz 
Operacija Una je bila posledica euforije nakon operacije Oluja, zbog čega je Glavni štab HV očekivao da će moći brzo zauzeti ove delove Republike Srpske. Operacija je bila i prethodnica operacije Južni potez, da bi Hrvati, nakon eventualnog zauzimanja tih opština, zaprečili Muslimanima prilaz do reke Save.

Na pravcu Dvor na Uni – Novi Grad napad je izvodila 1. gardijska mehanizovana brigada HV „Tigrovi”, sa sledećim komandnim kadrom: general-major Jozo Miličević, brigadiri Josip Stojković i Božo Kožula, natporučnik Željko Hoiner, kapetan Ljubomir Rudiljak, majori Andrija Kolobarić, Mišo Žutić i Ivan Čalić.

Na delu fronta od Kostajnice do Kozarske Dubice napadala je 2. gardijska brigada „Gromovi” pod komandom brigadnog generala Zvonka Peternela, pukovnika Pavla Vukelića, Mile Krišta, Petra Bajana te Hrvoje Grofa, Ivice Kozjaka i Dražena Dakića.

Okosnicu odbrane činila su tri rezervna (borci preko 50 i 60 godina) bataljona, po jedan iz Dubičke, Novigradske i Gradišćanske brigade; svega 1.500 boraca. Nakon prve odbrane domaćina, drugi dan su u boj stupile i vojne jedinice Vojske Republike Srpske koje su povučene sa drugih linija fronta — prevashodno policijske snage. U bitku su sa banjalučkog aerodroma prvog dana krenula i dva srpska aviona tipa J-21 Jastreb koja su bombardovala hrvatsku kolonu na regionalnom putu Sisak – Hrvatska Dubica, na deonici Živaja – Šaš. U toj akciji oboren je jedan jastreb kod Novog Grada. Sledećeg dana hrvatsku artiljeriju i snage na mostobranu napalo je više aviona tipa J-22 Orao, G-4 Super Galeb i J-21 Jastreb.

Tiha diplomatija i posledice 
Zeleno svetlo za ovu akciju dale su i same američke diplomate (Ričard Holbruk). Franjo Tuđman je operaciju planirao mimo zapovednika glavnog stožera Hrvatske vojske. Nakon pretrpljenog poraza došlo je do smena u štabu HV, a sama akcija je bila zataškana. Hrvatska strana je poraz opravdavala teško ukopanom srpskom vojskom, pomenula je čak i vazdušne udare srpskih aviona iz Batajnice, kojih nije bilo.

Prilikom napada, hrvatske snage su počinile i masovne zločine kod fabrike Knežopoljka, ubivši svakog civila kojeg su presreli na lokalnom putu Kozarska Dubica – Kostajnica, koji su dokumentovani i pred Haškim tribunalom. Tada je na svirepi način ubijeno 44 civila a ranjeno 38. Veliku ulogu u sprečavanju daljeg prodora hrvatskih jedinica prema dubini teritorije i odbrani Kozarske Dubice imao je interventni vod civilne policije, koji je taj dan procentualno pretrpeo najveće gubitke. Pripadnici interventnog voda civilne policije su se i sutradan devetnaestog septembra u rejonu sela Gradina sukobili sa hrvatskom vojskom koja je prešla na teritoriju Republike Srpske. Tom prilikom smrtno je stradao jedan policajac, a više ih je lakše ranjeno.

Žrtve 
Tokom agresije Hrvatske vojske na opštine Novi Grad, Kostajnicu i Kozarsku Dubicu, stradala su ukupno 104 lica, od toga:
 44 pripadnika VRS (18 u Novom Gradu i 26 u Kozarskoj Dubici)
 6 pripadnika MUP-a RS (2 u Novom Gradu i 4 u Kozarskoj Dubici)
 54 civila (37 u Novom Gradu, 3 u Kostajnici i 14 u Kozarskoj Dubici)

Ranjeno je ukupno 101 lice, 53 vojnika, 9 policajaca i 39 civila. Zarobljeno je 6 civila i 3 vojnika, dok je 1 vojnik nestao.

Primopredaja poginulih hrvatskih vojnika, nestali i rimokatolički sveštenik 
Na tlu Kozarske Dubice, kod tadašnje fabrike TIK „Knežopoljka”, palo je 13 hrvatskih vojnika diverzantskog voda „Crne mambe” 2. gardijske brigade „Gromovi”. Tokom noći 18/19. septembra 1995. HV je izvukla četiri tijela. Nakon poraza Hrvatska zvanično nije htjela da preuzme tijela, zbog osjećanja krivice da je izvela agresiju na Republiku Srpsku. Tijela su sahranjena u masovnoj grobnici na groblju Urije u Kozarskoj Dubici. Kod ubijenih „Crnih Mambi” nađena su i stimulativna sredstva (droga). Zbog pritiska porodica poginulih sa sudjelovanjem člana nevladine organizacije Hrvatskog helsinškog odbora (kojeg je tada predstavljao Ivan Zvonimir Čičak) i Vojske Republike Srpske, primopredaja je izvršena nekoliko mjeseci kasnije (17. jula 1996.), ali tijela nisu predana direktno u Hrvatsku nego preko Herceg-Bosne prenijeta u Hrvatsku.

Jedan hrvatski vojnik je nađen u Uni kod sela Poljavnice 1996., dok se nekoliko lica (utopljenih u Uni i Savi) vodi se kao nestalo do danas. Prilikom uzimanja izjave od svjedoka došlo se do neprovjerene informacije da je 18. septembra 1995. godine u mjestu Tunjica kod Novog Grada u masakru nad srpskim civilima učestvovao Zoran Stojanović iz Prozora, po zanimanju rimokatolički sveštenik.

Reference

Izvori 
 Agresija Republike Hrvatske na Republiku Srpsku: Okupacija opštine Mrkonjić Grad: septembar 1995. — februar 1996. Knjiga 2 / Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, Biblioteka ratni zločini, Banjaluka (avgust 2009) 
 Agresija Republike Hrvatske na Republiku Srpsku: Posljedice u opštinama Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica: septembar 1995. godine Knjiga 2 / Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, Biblioteka ratni zločini, Banjaluka (decembar 2008) 
 Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske: Publikacije

Literatura 
 Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995 Volume I and II. Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis. Washington.
 Marijan, Davor: Zborno područje Bjelovar u operaciji Una. Scrinia Slavonica 8 (2008), 317-335.

Fusnote

Spoljašnje veze 
 Dokumentarac "Duboka je Una river" srpske TV o počinjenim zločinima
 Članak u hrvatskom Nacionalu iz 2006.
 Članak na www.Glas-javnosti.co.rs (15. 8. 2006)

Историја Републике Српске
Војне операције Рата у Босни и Херцеговини
Злочини над Србима
Ратни злочини током ратова на територији бивше Југославије (1990—1999)
Босна и Херцеговина у 1995.
Уна 95